EVM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Eveleth Municipal (Minnesota), Stati Uniti
 EVM – Pelletteria Italiana residente a Castelfranco Piandiscò (AR)